Jacques Locas (hockey sur glace, 1926)
 Jacques Locas (hockey sur glace, 1954)